Чемпіонат світу з хокею із шайбою 1965 — 32-й чемпіонат світу з хокею із шайбою, який проходив в період з 4 березня по 14 березня 1965 року.  

У рамках чемпіонату світу пройшов 43-й чемпіонат Європи.

Кваліфікація

1 раунд

2 раунд 

Збірна Норвегії виборила право виступати в групі А чемпіонату світу, збірні Швейцарії та ФРН у групі В.

Чемпіонат світу Група А 

Збірна Норвегії братиме участь у Групі В наступного року.

Найкращі гравці чемпіонату світу 
Найкращими гравцями були обрані (Директорат турніру):
 Воротар  Владімір Дзурілла
 Захисник  Франтішек Тікал
 Нападник  В'ячеслав Старшинов

Найкращі гравці за версією журналістів:
 Воротар  Владімір Дзурілла
 Захисники  Олександр Рагулін —  Франтішек Тікал
 Нападники  Олександр Альметов —  Ярослав Їржик —  Костянтин Локтєв

Чемпіонат Європи

Кваліфікація чемпіонату світу Групи В 

Збірні Угорщини та Великої Британії кваліфікувались до Групи В.

Чемпіонат світу Група В

Посилання  
 Архів  
 Архів   
 Архів  
 Архів  

 

1965 у хокеї з шайбою
Чемпіонати світу з хокею із шайбою
Чемпіонати Європи з хокею із шайбою
Хокей у Фінляндії
Березень 1965
Спорт у Тампере